Sangsar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sangsār (ort), Nordkhorasan, 
 Mahdishahr (shahrestan), Semnan, 
 Mahdishahr (kommunhuvudort), Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar